Název Libkov má více sídel:

 Libkov (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Libkov (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice

Externí odkazy